San Marino est le nom italien de Saint-Marin, petite république enclavée en Italie.
 Le San Marino Baseball Club est le club de baseball de ce pays, il évolue dans le championnat italien,
 San Marino RTV est la chaîne de télévision publique de cet État ;
 San Marino, ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie, aux États-Unis.

Voir aussi la page .